Gumando Sapor (morto por Bassaces I Mamicônio) — general sassânida do 
 Gumando Sapor (morto por Manuel Mamicônio) — general sassânida do 

Desambiguações de antropônimos